Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 1994 (CAF) präglades av att många lag drog sig ur både före och under turneringen. 40 lag anmälde sig men i slutändan spelade 28 lag om 3 platser till VM-slutspelet.

I omgång 1 delades 36 lag (ursprungligen, slutligen 28) in i 9 grupper om 4 lag. De 9 gruppsegrarna gick vidare till omgång 2. I omgång 2 delades de 9 gruppsegrarna in i 3 grupper om 3 lag var. De tre gruppsegrarna gick vidare till VM-slutspelet.

Följande lag kvalificerade sig för VM-slutspelet:

Omgång 1

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Omgång 2

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Källor

CAF
1992 i Afrika
1993 i Afrika
Fotbollsåret 1992
Fotbollsåret 1993